Der Melvill Cup ist im Badminton der Teamwettbewerb für Auswahlmannschaften südafrikanischer Regionen (oft identisch mit den Provinzen des Landes oder Teilen davon). Gestiftet wurde er von Denny Melvill, einem südafrikanischen Badmintonspieler. Der Cup wurde erstmals 1950 ausgetragen. Später kamen zum höchstrangigen A-Wettbewerb Titelkämpfe für B- und AC-Teams hinzu.

Die Meister

Weblinks
badmintonsa.org

Südafrikanische Badmintonmeisterschaft
Liste (Badminton)